Aardrijkskunde
 Ethan (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota

Bijbel
 Ethan (persoon), Ethan de Ezrahiet, schrijver Psalm 89

Muziek
 Ethan (artiest), Franse dance-act

Voornaam
 Ethan (voornaam), jongensnaam